Variabile – in matematica, un oggetto che in momenti diversi può assumere valori all'interno di un certo insieme
 Variabile – in statistica, insieme di caratteristiche rilevate su una o più unità statistiche
 Variabile – in informatica, una posizione di memoria che può contenere un valore e che può essere modificata
 Stella variabile – in astronomia, una stella che ha variazioni di luminosità regolari o irregolari.

Altri progetti